H13 ou H-13 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H13, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 H13, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports 
Aéronautique 
 Lioré et Olivier LeO H-13, un hydravion de transport français.

Route
  Route principale suisse 13 reliant la frontière allemande à la frontière italienne.

Signalisation 
 Un type de panneau de signalisation d'intérêt culturel et touristique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres